Змагання зі спеціального слалому серед жінок на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися на трасі Вістлер Кріксайд у Вістлері, Британська Колумбія, 26 лютого 2010.

Змагання проходили у важких умовах у тумані, при снігопаді й високій температурі. Свою другу золоту медаль на Олімпіаді виграла німкеня Марія Ріш.

Результати

Посилання в тексті

Зовнішні посилання
 Олімпійські результати: жіночий слалом (спуск 1), з vanouver2010.com; retrieved 2010-02-24.
 Олімпійські результати: жіночий слалом (спуск 2), з vancouver2010.com; retrieved 2010-02-24.

Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2010